Cherub steht für:

 Cherub, biblisches Fabelwesen
 Cherubkopf, Wappenfigur in der Heraldik
 Originaltitel einer Buchserie von Robert Muchamore, siehe Top Secret (Romanzyklus)
 Bristol Cherub, Flugmotor
 HMS Cherub, britischer Schiffsname

Siehe auch:
 Cherubim
 Cherubin
 Cherubini
 Cherubino